Премия Диксона — приз, учреждённый в 1969 году супругами Диксон. Присуждается в номинациях за значительный вклад в развитие медицины (присуждает Питтсбургский университет) и за значительный вклад в развитие науки (присуждает Университет Карнеги — Меллон). Награда в номинации за значительный вклад в развитие медицины включает в себя бронзовую медаль, 50 тысяч долларов США.

Лауреаты

Примечания

Ссылки 
 Лауреаты премий в номинации Наука 
 Лауреаты премий в номинации Медицина 

Диксона
Биологические награды
Медицинские награды
Списки лауреатов премий
Питтсбургский университет
Университет Карнеги — Меллона